Leon Jankowski (1901-1975) − pułkownik WP i PSZ
 Leon Jankowski (ur. 1914) − poseł, działacz ZSL